ETU son unas siglas que pueden hacer referencia a:

La Unión Europea de Taekwondo.
La Unión Europea de Triatlón.

Siglas